Мо́риц Ба́уэр (; ) — австрийский и швейцарский футболист, защитник клуба «Серветт». Выступал за сборную Австрии.

Карьера 
Является воспитанником «Грассхоппера». Дебют в швейцарской лиге состоялся 14 августа 2011 года против «Янг Бойз» (0:3), Бауэр отыграл весь матч.

20 июня 2016 года подписал контракт с российским клубом «Рубин», где взял 23-й номер. 9 января 2018 года покинул «Рубин» и подписал 5-летний контракт с английским клубом «Сток Сити». 

28 августа 2019 года был отдан в аренду в шотландский клуб «Селтик».

5 февраля 2021 года был отдан в аренду в российский клуб «Уфа» на полгода. 1 июля 2021 года подписал полноценный контракт с «Уфой» на два года.

24 января 2022 года «Уфа» завершил сотрудничество с Морицем Бауэром. Мориц сыграл 18 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Достижения

«Грассхоппер» 
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2012/13

«Селтик» 
 Чемпион Шотландии: 2019/20
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2019/20

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Серветт»